Christine Guldbrandsen (ur. 1977) – lekkoatletka norweska, tyczkarka i trójskoczkini
 Christine Guldbrandsen (ur. 1985) – piosenkarka norweska